Notostylopidae — семейство вымерших млекопитающих подотряда Notioprogonia отряда нотоунгулятов. Обитали в Южной Америке с раннего эоцена по ранний олигоцен.

Роды 
 † Boreastylops
 † Edvardotrouessartia
 † Homalostylops
 † Notostylops
 † Otronia

Примечания 

Нотоунгуляты
†
Млекопитающие эоцена
Млекопитающие олигоцена
Ископаемая фауна Южной Америки